Западная Лица:
 Западная Лица — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области
 Западная Лица — неофициальное название города Мурманск-150 до 1994 года
 Западная Лица — река в Мурманской области
 Западная Лица — залив в Мурманской области
 Западная Лица — пункт базирования ВМФ в Мурманской области